Комите́тская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Комитетская улица — улица во Владивостоке.
 Комитетская улица — улица в Волгограде.
 Комитетская улица — улица в Королёве.
 Комитетская улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Комитетская улица — улица в Новочеркасске.
 Комитетская улица — улица в Переславле-Залесском.
 Комитетская улица — улица в Рассказове.
 В Юбилейном:
 Большая Комитетская улица.
 Малая Комитетская улица.